Les monuments culturels d'importance exceptionnelle (en serbe cyrillique :  ; en serbe latin ) sont les monuments de Serbie qui possèdent le plus haut degré de protection.

Liste 
La liste suivante inclut des monuments situés au Kosovo, province séparatiste dont l'indépendance n'est pas reconnue par la Serbie.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Patrimoine culturel de Serbie
 Monuments culturels de grande importance en Serbie
 Monuments culturels protégés en Serbie

Liens externes 
  Liste des monuments culturels de Serbie par n° d'identifiant (SK) sur le site de l'Institut pour la protection du patrimoine de la République de Serbie
  Liste des biens culturels serbes d'importance exceptionnelle sur le site de l'Institut pour la protection du patrimoine de la République de Serbie
  Liste des monuments culturels d'importance exceptionnelle sur le site de l'Académie serbe des sciences et des arts

 
Liste en rapport avec la Serbie
Liste en rapport avec la culture